L'île Rousseau peut faire référence à :
 L'île Rousseau, une île, se trouvant au milieu du Rhône, située à Genève (Suisse).
 L'île Rousseau, une petite île ronde créée artificiellement au jardin paysager dans le plan d'eau du  Großer Tiergarten à Berlin.